Kreuzhaus steht für:
 Kreuzhaus (Hallenhaus), eine Sonderform des niederdeutschen Hallenhauses

Kreuzhaus ist der Ortsname von

 Kreuzhaus (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kreuzhaus (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern